Лампрехтсхаузен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 322.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Гриснер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 Партия FDL (Freie Demokraten Lamprechtshausen) занимает 6 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург